Sygnał maskowany – dźwięk, dla którego zdolność słuchacza do jego postrzegania jest zakłócana (obniżana) w wyniku występowania innego sygnału (maskera).

Zobacz też
maskowanie.

Psychoakustyka